Сен-Пантали́-д’Эксидёй () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24476.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 140 км северо-восточнее Бордо, в 28 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 156 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 93 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 73 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 73 активных жителей работали 71 человек (36 мужчин и 35 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 20 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь